Николай Лященко:
 Лященко, Николай Григорьевич (1910—2000) — генерал армии, Герой Советского Союза.
 Лященко, Николай Николаевич (более известен под фамилией Ляшко; 1884—1953) — русский советский прозаик.